Пламб — англійське прізвище.

Відомі носії 
 Ів Пламб (. 1958) — американська актриса, кінопродюсерка, співачка і художниця.
 Майкл Пламб (. 1940) — американський кіннотник.